Ouro Branco (Alagoas), un comune brasiliano dello Stato dell'Alagoas.
 Ouro Branco (Rio Grande do Norte), un comune brasiliano del Rio Grande do Norte.
 Ouro Branco (Minas Gerais), un comune brasiliano del Minas Gerais.